Az 1999–2000-es Danish Superliga volt a 10. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő az Aalborg volt. A szezont a Herfølge csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1